Ez a lista azokat a faktoriálisokat tartalmazza, ahol n ≤ 50.

0–20

21–50

Források 
 
 

Matematikai listák